La Serie B 1931-1932, denominata ufficialmente Divisione Nazionale Serie B, è stata la 3ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 20 settembre 1931 e il 12 giugno 1932 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Carlo Radice (Palermo) con 28 reti.

Stagione 
Prevalendo nel girone di ritorno,  e  vinsero la promozione in Serie A superando , ,  e . Positive le stagioni dell' e del , entrambe ai primi risultati di rilievo. In coda vi furono invece le retrocessioni del , del  e dell'.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie A 1932-1933.
      Retrocesse in Prima Divisione 1932-1933.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio.

Note:
Il Lecce ha scontato 3 punti di penalizzazione per tre rinunce, arrivando al fallimento a fine stagione.
Il Cagliari ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
1931